Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Ariel, probablement en référence à l'ange du même nom :
 le , un sixième rang de 20 canons lancé en 1777 et capturée par les Français en 1779 ;
 le , un sloop de 16 canons lancé en 1781 et revendu en 1802;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1806 et revendu en 1816 ;
 le , un brick de 14 canons lancé en 1809 ;
 le , un brick de classe Cherokee lancé en 1820 et échoué en 1828 ;
 le , un bateau à roues à aubes lancé en 1822 et transféré de la General Post Office à la Navy en 1837 ;
 le , un sloop à hélice lancé en 1854 et revendu en 1865 ;
 le , une canonnière de seconde classe lancée en 1873 et transférée aux garde-côtes en 1877 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1897 et échoué en 1907 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1911 et coulé en 1918.

Voir aussi 
 

Ariel